Ел Трохе има више значења:

 Ел Трохе (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Трохе (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Трохе (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Трохе (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику